Jay Cutler pode referir-se a:

Jay Cutler (fisiculturista);
Jay Cutler (futebol americano).